Daniel, ubica a varios botánicos mediante sus abreviaturas científicas:

Daniel - Hermano Daniel - 1909-1988 
J.T.Daniel - J.T. Daniel fl. 1973 
L.L.Daniel - Lucien Louis Daniel 1856-1940 
P.Daniel - Pitchai Daniel 1943- 
T.F.Daniel - Thomas Franklin Daniel 1954-